Мора́лес  — прізвище, поширене в іспаномовних країнах.

 Агустін Моралес (1808—1872) — болівійський військовий офіцер, президент країни у 1871—1872 роках.
 Адріан Гонсалес Моралес (1988) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Альфредо Моралес ( 1990) — американський футболіст.
 Гонсало Гуель-і-Моралес де лос Ріос — 14-й прем'єр-міністр Куби.
 Джиммі Моралес ( 1969) — гватемальський актор, письменник, продюсер, режисер і політик.
 Ево Моралес ( 1959) — президент Болівії.
 Ерік Моралес (1976) — мексиканський професійний боксер, колишній чемпіон світу за версіями WBC, WBO і IBF.
 Карлос Феліпе Моралес (1867—1914)  — домініканський священик, військовий і політичний діяч, президент країни на початку XX століття.
 Луїс де Моралес (1520—1586) — іспанський релігійний художник 16 століття.
 Лусіо Корреа Моралес (1852—1923) — аргентинський скульптор.
 Максі Моралес ( 1987) — аргентинський футболіст.
 Малені Моралес (1953—2020) — мексиканська акторка.
 Педро Моралес Торрес (1932 — 2000) — чилійський футбольний тренер.
 Педро Моралес Флорес (1985) — чилійський футболіст, півзахисник.
 Роберто Моралес () 1976 — український спортивний журналіст і коментатор.
 Річард Моралес ( 1975) — уругвайський футболіст.
 Сілінда Моралес ( 2000) — кубинська метальниця диска.
 Херардо Мачадо-і-Моралес — 5-й президент Куби.

Див. також 
 Рамон Моралес

Іспанські прізвища